est une expression anglo-saxone signifiant « peu d'élus ». Il peut faire référence à :

Musique

Artiste 
 , groupe de reggae jamaïcain ;
 , groupe de rock australien ;

 , musicien, producteur et réalisateur de film américain
 , producteur et DJ, désormais groupe, de musiques hardcore et gabber

Album 

 The Chosen Few, album de Boot Camp Clik sorti le  ;
 , album des  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Cinéma 
 The Chosen Few, film américain de Robin Podder sorti en 2002

Homonymie